Pseudoips bilineata är en fjärilsart som beskrevs av Slevogt 1901. Pseudoips bilineata ingår i släktet Pseudoips och familjen trågspinnare. Inga underarter finns listade.

Källor 

Trågspinnare
bilineata